Фатом — единица длины в английской системе мер и производных от неё, равная 6 футам.
 Фатом — ирландский средневековый замок в графстве Арма.